Sias puede referirse a:
 Río Sias
 Universidad Internacional SIAS

 Acrónimo SIAS
 Some Institutes for Advanced Study, consorcio de centros de investigación.

Acrónimos